Ernst Mutschler ist der Name folgender Personen:
* Ernst Mutschler (Mediziner) (* 1931), deutscher Pharmakologe
 Ernst Benno Mutschler (1891–1974), deutscher Apotheker und Standesfunktionär
 Ernst Ludwig von Mutschler (1770–1848), württembergischer Oberamtmann